Арамейская письменность — система консонантного фонетического письма, развившаяся из финикийского письма.

История 
Арамейская письменность, подобно греческой, также развившейся из финикийского письма, легла в основу арамейской ветви алфавитов Востока — как греческий алфавит послужил основой для алфавитов Запада. Арамейское письмо с его огласовками и матрес лекционис породило ряд важнейших алфавитов Ближнего Востока, Северной Африки и Азии, включая арабский и современный еврейский алфавиты, а также, вероятно, различные письменности Индии (брахми и далее деванагари) и их потомки-алфавиты Юго-Восточной и Центральной Азии (в том числе тайское и монгольское письмо).

Распространённость арамейской письменности обусловлена тем фактом, что арамейский язык и письменность, являясь с конца VIII века до н. э. средством международной переписки и общения на Ближнем Востоке, в ходе завоеваний Ахеменидов получили статус дипломатического языка и письменности Персидской империи.

В арамейской языковой среде продолжали существовать и языческие культы; так, у существующей и поныне религиозной секты мандеев (современные Иран и Ирак; несколько сот мандеев живут также в США и Австралии) сохранились священные книги, написанные на мандейском диалекте арамейского языка, этот диалект используют и как язык богослужения, а его более современную форму, по некоторым данным, используют в повседневном общении примерно 1 тысяча человек в Иране; другие иранские мандеи говорят на фарси, а иракские — на арабском.

После арабских завоеваний VII века и создания халифата сирийско-арамейские диалекты были вытеснены арабским языком; процесс этот, однако, был долгим и в основном завершился лишь к XV веку. Ныне существующими наследниками арамейского языка, помимо ассирийского и мандейского диалекта, являются говоры нескольких деревень в Сирии (см. Маалюля, Сайдная), где живёт несколько тысяч человек, по большей части христиан.

Сирийско-арамейская литература весьма обширна и имеет большое историческое значение. Блистательная эпоха средневековой исламской мысли стала в своё время возможной именно благодаря переводу на арамейский язык, а с него на арабский трудов древнегреческих философов, в особенности Аристотеля.

Алфавит

См. также 
 Арамейские языки
 Финикийская письменность
 История письменности

Примечания

Ссылки 
 Aramaic language and alphabet 

Консонантные письменности
Письменности семитских языков
Письменности семитского происхождения
Вышедшие из употребления письменные системы